Trestní zákon nebo trestní zákoník je zákon, který obsahuje skutkové podstaty trestných činů. Může tak jít o:

československé právo
trestní zákon (Československo, 1950)
trestní zákon (Československo, 1961)

české právo
trestní zákoník (Česko, 2009)

slovenské právo
trestní zákon (Slovensko, 2005)

zahraničí
Kodeks karny (polský trestní zákoník)
Strafgesetzbuch (rakouský trestní zákoník) – z 23. ledna 1974, č. 60/1974 BGBl., vstoupil v účinnost 1. ledna 1975. Skutkové podstaty trestných činů jsou však obsaženy i v jiných zákonech.

Související články 
Seznam trestních zákonů v Česku
Trestní řád – více významů (rozcestník)